L'adjectif alternatif qualifie deux choses qui se suivent à tour de rôle. Par abus il tend à désigner une proposition de remplacement non exclusive.

Sociologie 
 Mode alternatif de règlement des conflits, ensemble de pratiques permettant de résoudre des conflits entre États
 Mouvement alternatif, terme regroupant les mouvements sociaux autogérés à démarche citoyenne
 Les Alternatifs, mouvement politique français altermondialiste (1998-2015)

Musique 
 Musique alternative, musique qui s’affranchit de tout type d’appartenance de style, de forme de jeu, de famille musicale, de règles à respecter
 Rock alternatif, genre de rock issu de la scène underground dans les années 1990

Physique 
 Courant alternatif, courant électrique périodique

Voir aussi

Notes et références